Леонид Гликман:
 Гликман, Леонид Самуилович (1909—1941) — композитор, пианист и педагог.
 Гликман, Леонид Сергеевич (1929—2000) — советский и российский зоолог и палеонтолог.